Kayalar steht für:

 Kayalar, Ort in der Provinz Mardin, Türkei

Kayalar ist der Familienname folgender Personen:

 Defne Kayalar (* 1975), türkische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Lütfullah Kayalar (* 1952), türkischer Jurist und Politiker
 Özge Kayalar (* 1996), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin